Липенка — топоним:

Киргизия 
 Липенка — село в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.

Россия 
 Липенка — река в Калужской области России, приток Извери.
 Липенка — река в Псковской области России, впадает в Псковское озеро.
 Липенка — река в Тверской области России, приток Съежи.
 Липенка — деревня, Весьегонский район, Тверская область, Россия